Библиограф — многозначный термин.

Может означать:
 Библиограф — лицо, организующее работу библиотек, справочно-библиографических и научно-информационных служб.
 «Библиограф» — журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1869 году.
 «Библиограф» — журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1884—1914 годах.

См. также 
 Библиография (значения)